Svenska cupen 1946 var den sjätte säsongen av Svenska cupen. Tävlingen avslutades med finalen på Råsunda i Stockholm, där Malmö FF besegrade Åtvidabergs FF med 3–0 inför  åskådare.

Matcher

Kvalomgång 1

Kvalomgång 2

Omgång 1

Omgång 2

Slutspel

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Spelträd

Externa länkar

Källor 
Bolletinen.se

1946
Fotboll i Sverige 1946
Fotbollssäsongen 1946